Адъюнкт:

 Адъюнкт — должность или звание помощника или заместителя в различных областях.
 Адъюнкт — термин, используемый в грамматике.